Bemmel, een Nederlandse plaats en voormalige gemeente
Sportclub Bemmel, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging aldaar
MHC Bemmel 800, een hockeyclub aldaar
Station Ressen-Bemmel, een voormalige treinhalte op de spoorlijn Arnhem–Nijmegen

Zie ook 
Van Bemmel (doorverwijspagina)
Bemmelen (doorverwijspagina)